Con la lettera P sono state contrassegnate diverse vetture, principalmente prototipi destinati alle competizioni, prodotte dalla Ferrari:

Ferrari 250 P, vettura da corsa del 1963
Ferrari 275 P, vettura da corsa del 1964
Ferrari 330 P, vettura da corsa del 1964
Ferrari 275 P2, vettura da corsa del 1965
Ferrari 330 P2, vettura da corsa del 1965
Ferrari 365 P2, vettura da corsa del 1965/1966
Ferrari 365 P2/3, vettura da corsa del 1966/1967
Ferrari 330 P3, vettura da corsa del 1966
Ferrari P3/4, vettura da corsa del 1967
Ferrari 412 P, vettura da corsa del 1967
Ferrari 330 P4, vettura da corsa del 1967
Ferrari 312 P, vettura da corsa del 1969
Ferrari 312 PB, vettura da corsa del 1970
Ferrari P4/5, esemplare unico costruito nel 2006